Драчук Валентин Вікторович (1975—2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Драчук Василь Васильович ( 1933) — художник декоративного скла.
 Драчук Віктор Семенович (1936—1989) — археолог, доктор історичних наук, краєзнавець та письменник.
 Драчук Олександр Вікторович ( 1990) — український електронний музикант; учасник гуртів Los Colorados і Tik Tu.
 Драчук Петро Ростиславович (1967—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Драчук Петро Степанович (1921—1990) — ортопед-травматолог; доктор медичних наук, професор.